Impala
Ou ainda:
Atlas Impala
Chevrolet Impala
Aermacchi MB-326, uma aeronave utilizada pela Força Aérea Sul-Africana
IMPALA, carabina da CBC
1320 Impala - um asteroide
Grupo Impala - um grupo midiático português

Desambiguação